Jürgen Knaack ist der Name folgender Personen:
* Jürgen Knaack (Germanist) (* 1946), deutscher Germanist und Publizist
 Jürgen Knaack (Drucker) (* 1954), deutscher Drucker und Verleger